Це список систем керування вмістом

Безкоштовні та з відкритим кодом

Комерційні 

Вебтехнології
Системи керування вмістом